2 miejscowości w Polsce:
 Omięcin – wieś w woj. mazowieckim, w pow. szydłowieckim, w gminie Szydłowiec
 Omięcin – osada w woj. zachodniopomorskim, w pow. stargardzkim, w gminie Stargard